Kabinet Ampera I, Indonesisch kabinet van 25 juli 1966 tot 17 oktober 1967
Kabinet Ampera II, Indonesisch kabinet van 17 oktober 1967 tot 6 juni 1968